Ordet Læ har flere betydninger:
 i læsiden (for vinden), det vil sige den side af fartøjet som vender bort fra vindretningen. Omtalt som “til læ”, modsat “til lu” som er siden mod vinden. 
 indenfor i skibet (under dæk), det vil sige ophold i skibets indre. Omtalt som “om læ”.

Skibsterminologi